Iyad Allawi – politico iracheno
 Karim Allawi – ex calciatore iracheno, difensore
 Khalil Allawi – ex calciatore iracheno, difensore 
 Mohammed Tawfiq Allawi – politico iracheno